Горланова — русская фамилия.

 Горланова, Зинаида Фёдоровна (1934—2003) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Горланова, Нина Викторовна (род. 1947) — писательница и художница.